Trabzonspor Kulübü (normalt bare kendt som Trabzonspor) er en tyrkisk fodboldklub fra byen Trabzon ved Sortehavet. Klubben spiller i landets bedste liga, Süper Lig, og har hjemmebane på Medical Park Stadyumu Klubben blev grundlagt i 1967, og har siden da sikret sig seks tyrkiske mesterskaber og ni pokaltitler.

Titler 
 Tyrkiske Mesterskab (7): 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1984, 2022

 Tyrkiske Pokalturnering (9): 1977, 1978, 1984, 1992, 1995, 2003, 2004, 2010, 2020

 Tyrkiske Supercup vinder (10): 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1983, 1995, 2010, 2020, 2022

Nuværende trup

Kilder

Eksterne henvisninger 

Klubbens officielle hjemmeside

Fodboldklubber i Tyrkiet
Etableret i 1967
Spor
Fanejede fodboldklubber